Stripped (Christina Aguilera), album pjevačice Christine Aguilere
 Stripped (Rolling Stones), album sastava Rolling Stones
 Stripped (Depeche Mode), pjesma sastava Depeche Mode